Coronidia är ett släkte av fjärilar. Coronidia ingår i familjen Sematuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Coronidia